Медек — фамилия.

 Медек, Рудолф — генерал и поэт
 Иван Медек — журналист
 Микулаш Медек — художник